O Regueiro o Regueiro pueden referirse a:

O Regueiro 
O Regueiro (Boborás), parroquia del concello de Boborás.
O Regueiro de Abaixo, lugar de dicha parroquia.
O Regueiro de Arriba, lugar de dicha parroquia.
O Regueiro (Irijo), parroquia del concello de Irijo.
O Regueiro (Leiro), lugar de la parroquia de Leiro, concello de Abegondo.
O Regueiro (Mabegondo), lugar de la parroquia de Mabegondo, concello de Abegondo.
O Regueiro (Ares), lugar de la parroquia de Ares, concello de Ares.
O Regueiro (Albarellos), lugar de la parroquia de Albarellos, concello de Boborás.
O Regueiro (Cañiza), lugar de la parroquia de A Cañiza, concello de Cañiza.
O Regueiro (Valeixe), lugar de la parroquia de Valeixe, concello de A Cañiza.
O Regueiro (Cenlle), lugar de la parroquia de Laias, concello de Cenlle.
O Regueiro (Aguasantas), lugar de la parroquia de Aguasantas, concello de Cerdedo-Cotobade.
O Regueiro (Valongo), lugar de la parroquia de Valongo, concello de Cerdedo-Cotobade.
O Regueiro (Cerdido), lugar de la parroquia de Cerdido, concello de Cerdido.
O Regueiro (Cortegada), lugar de la parroquia de Refoxos, concello de Cortegada.
O Regueiro (A Lamosa), lugar de la parroquia de A Lamosa, concello de Covelo.
O Regueiro (O Piñeiro), lugar de la parroquia de O Piñeiro, concello de Covelo.
O Regueiro (Crecente), lugar de la parroquia de Ribeira, concello de Crecente.
O Regueiro (Esgos), lugar de la parroquia de Santa Olaia de Esgos, concello de Esgos.
O Regueiro (La Estrada), lugar de la parroquia de Arnois, concello de La Estrada.
O Regueiro (Fene), lugar de la parroquia de San Valentín, concello de Fene.
O Regueiro (Guitiriz), lugar de la parroquia de Labrada, concello de Guitiriz.
O Regueiro (Guntín), lugar de la parroquia de A Mota, concello de Guntín.
O Regueiro (Irijoa), lugar de la parroquia de Irixoa, concello de Irijoa.
O Regueiro (Laracha), lugar de la parroquia de Golmar, concello de Laracha.
O Regueiro (Lugo), lugar de la parroquia de Ombreiro, concello de Lugo.
O Regueiro (Mesía), lugar de la parroquia de Bascoi, concello de Mesía.
O Regueiro (San Fiz de Monfero), lugar de la parroquia de San Fiz de Monfero, concello de Monfero.
O Regueiro (O Val de Xestoso), lugar de la parroquia de O Val de Xestoso, concello de Monfero.
O Regueiro (Vilachá), lugar de la parroquia de Vilachá, concello de Monfero.
O Regueiro (Bascós), lugar de la parroquia de Bascós, concello de Monforte de Lemos.
O Regueiro (Distriz), lugar de la parroquia de Distriz, concello de Monforte de Lemos.
O Regueiro (Montederramo), lugar de la parroquia de Marrubio, concello de Montederramo.
O Regueiro (Neda), lugar de la parroquia de Santa María de Neda, concello de Neda.
O Regueiro (Las Nieves), lugar de la parroquia de Santiago de Ribarteme, concello de Las Nieves.
O Regueiro (Oroso), lugar de la parroquia de Senra, concello de Oroso.
O Regueiro (Barbos), lugar de la parroquia de Barbos, concello de Ortigueira.
O Regueiro (Mera de Arriba), lugar de la parroquia de Mera de Arriba, concello de Ortigueira.
O Regueiro (Otero de Rey), lugar de la parroquia de Cela, concello de Otero de Rey.
O Regueiro (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Paderne, concello de Oza-Cesuras.
O Regueiro (Paderne), lugar de la parroquia de Adragonte, concello de Paderne.
O Regueiro (Pantón), lugar de la parroquia de Pantón, concello de Pantón.
O Regueiro (Pombeiro), lugar de la parroquia de Pombeiro, concello de Pantón.
O Regueiro (Pereiro de Aguiar), lugar de la parroquia de Vilariño, concello de Pereiro de Aguiar.
O Regueiro (Pontedeva), lugar de la parroquia de Pontedeva, concello de Pontedeva.
O Regueiro (Porriño), lugar de la parroquia de Mosende, concello de Porriño.
O Regueiro (Puertomarín), lugar de la parroquia de Recelle, concello de Puertomarín.
O Regueiro (Rianjo), lugar de la parroquia de Isorna, concello de Rianjo.
O Regueiro (Salceda de Caselas), lugar de la parroquia de Santo Estevo de Budiño, concello de Salceda de Caselas.
O Regueiro (Río), lugar de la parroquia de Castrelo, concello de Río.
O Regueiro (Silleda), lugar de la parroquia de O Castro, concello de Silleda.
O Regueiro (Tordoya), lugar de la parroquia de Numide, concello de Tordoia.
O Regueiro (Trasmiras), lugar de la parroquia de Chamosiños, concello de Trasmiras.
O Regueiro (Trazo), lugar de la parroquia de Castelo, concello de Trazo.
O Regueiro (Areas), lugar de la parroquia de Areas, concello de Tuy.
O Regueiro (Paramos), lugar de la parroquia de Paramos, concello de Tuy.
O Regueiro (Valdoviño), lugar de la parroquia de Lourido, concello de Valdoviño.
O Regueiro (La Vega), lugar de la parroquia de Meda, concello de La Vega.
O Regueiro (Villarmayor), lugar de la parroquia de Vilarmaior, concello de Villarmayor.
O Regueiro (Vilasantar), lugar de la parroquia de Barbeito, concello de Vilasantar.
O Regueiro da Vila, lugar de la parroquia de Abegondo, concello de Abegondo.

Regueiro 
Regueiro (Begonte), lugar de la parroquia de San Fiz de Cerdeiras, concello de Begonte.
Regueiro (Lugo), lugar de la parroquia de Bazar, concello de Lugo.
Regueiro (Monforte de Lemos), lugar de la parroquia de Moreda, concello de Monforte de Lemos.
Regueiro (Cedeira), lugar de la parroquia de Montoxo, concello de Cedeira.
Regueiro (Ortigueira), lugar de la parroquia de San Claudio, concello de Ortigueira.
Regueiro (Padrenda), lugar de la parroquia de Desteriz, concello de Padrenda.
Regueiro (Fontao), lugar de la parroquia de Fontao, concello de Sarria.
Regueiro (San Sadurniño de Froián), lugar de la parroquia de San Sadurniño de Froián, concello de Sarria.
Regueiro (Sober), lugar de la parroquia de Anllo, concello de Sober.
Regueiro Cavado, lugar de la parroquia de Igrexafeita, concello de San Sadurniño.
Regueiro do Couto, lugar de la parroquia de Cedeira, concello de Cedeira.
Regueiro Escuro, lugar de la parroquia de Friolfe, concello de El Páramo.